Rambert:
 Rambert (imię) – imię męskie
 Saint-Rambert-d’Albon
 Saint-Rambert-en-Bugey
 Saint-Just-Saint-Rambert
 Marie Rambert
 Sebastián Pascual Rambert

Zobacz też:
 Rymbert